6-й Кубок президента Республики Казахстан проходил с 9 мая по 13 мая 2013 года в Астане. В турнире принимали участие 8 юношеских команд (игроки не старше 1997 года рождения).

Участники

Формат 
Турнир проводился в два этапа. На первом этапе 8 команд — участниц турнира были разбиты на три группы (А и В), по 4 команды в каждой. Соревнования первого этапа проводились по круговой системе.

На втором этапе команды, занявшие в своих группах 1-е места выходят в финал, а две команды занявшие 2-е места борются за 3-е место.

Стадионы 
Все игры проходят в «Астане Арене».

Групповой этап

Группа А

1-й тур

2-й тур

3-й тур

Группа В

1-й тур

2-й тур

3-й тур

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Бомбардиры 

4 гола

  Ника Кванталиани

3 гола

  Шахбан Джабраилов

2 гола

  Георгий Арабидзе
  Шулами Солтанпур
  Владислав Васильев
  Маймантитусонг Музайпер
  Виктор Кельм
  Эдвинас Банюлис

1 гол

  Роман Гусейнов
  Эльнур Джафаров
   Болат Тыныбек
   Сади Муканов
   Едиге Оралбай
   Абай Сайфуллин
   Айболат Макуов
  Рати Ардазашвили
  Ираклий Бугридзе
  Вато Арвеладзе
  Нима Дагестани
  Багер Ниари
  Вахид Афтари
  Валерий Андреев
  Рашид Люхай (1 пен.)
  Максим Гладченко
  Максим Котов
  Бакай Нурдимов
  Ерхиати Куэрбан
  Талафухан Йирмаке
  Гедрус Мацивяличус
  Бараускас Доминикас

Награды 
Лучший игрок турнира
  Владислав Васильев
Бомбардир турнира
  Ника Кванталиани
Лучший нападающий турнира
  Вахид Афтари
Лучший полузащитник турнира
  Роман Гусейнов
Лучший защитник турнира
  Ричардас Швейкаускас
Лучший вратарь турнира
  Олег Грубов
Специальный приз, учреждённый «Назарбаев-центром»
  Максим Гладченко

2013
Май 2013 года
Европейский футбол в сезоне 2012/2013
Футбол в Казахстане в 2014 году
2013 год в Астане